(né en 1944), professeure de psychologie israélienne.
  (né en 1935), lord maire d’Adelaide (Australie). 
 Jacques Ninio (né en 1942), polytechnicien (Promotion X1961) et biologiste français.
 Moshe Ninio (1953), artiste et photographe franco-israélien.

Voir aussi